Tapira – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Tapira – comune del Paraná (Brasile)